Арго може да се отнася за:

 Арго, таен говор;
 Арго в древногръцката митология е корабът с който аргонавтите отплават за Златното руно;
 Арго е съзвездие в южното полукълбо.